Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 24. August 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 
 

2018
Dameneinzel (Qualifikation)